Serbiens damlandslag i fotboll representerar Serbien i fotboll på damsidan. Serbiens damlandslag ses av både Fifa och Uefa som efterträdaren till Jugoslaviens damlandslag i fotboll och Serbien och Montenegros damlandslag i fotboll efter de tidigare ländernas splittringar. De har aldrig, vare sig som Jugoslavien, Serbien och Montenegro eller Serbien, kvalat in till VM, OS eller EM-slutspelet.

Laguppställning

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Se även
 Jugoslaviens herrlandslag i fotboll
 Serbiens herrlandslag i fotboll

Externa länkar
 Serbiska fotbollsförbundet

Källor

Landslag startade 1972
Damlandslaget
Fotbollslandslag
Fotbollsdamerna